Мадригалехо-дель-Монте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,21 км². Население — 183 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса